Союз () в США периода Гражданской войны — федерация 24 северных штатов, противостоящих южным Конфедеративным штатам Америки. Ныне это название употребляется реже, хотя в современном английском языке сохранилось название доклада президента «Послание о положении в Союзе» ().

Хотя федерация объединяла также ряд западных штатов (Калифорния, Орегон, Невада), а также штаты Среднего Запада, штаты Союза часто называют просто Север () — как в те времена, так и сейчас. Например, 2-я глава книги К. Маля «Гражданская война в США» называется «Армии Севера и Юга».

Штаты Союза

История 

В отличие от Конфедерации, Союз имел бо́льшую промышленно развитую и урбанизированную территорию (северо-восток) и более передовые транспортные и финансовые системы, чем аграрный Юг. К началу Гражданской войны соотношение трудовых ресурсов было  пользу Союза. До начала войны Конфедерация сокращала и утрачивала контроль над увеличением количества ресурсов и населения, в то время как Союз наращивал своё потенциальное преимущество, что явилось предопределяющим в его победе над Конфедерацией. Но при этом Союзу потребовалось достаточно много времени, чтобы мобилизовать свои ресурсы.

См. также 
 Армия Союза

Примечания

Литература 
 Gallagher, Gary W. The Union War (2011), emphasizes that the North fought primarily for nationalism and preservation of the Union.
 Gallman, J. Matthew. The North Fights the Civil War: The Home Front (1994).
 Neely, Mark. The Divided Union: Party Conflict in the Civil War North (2002).
 Rorabaugh, William J. "Who Fought for the North in the Civil War? Concord, Massachusetts, Enlistments, " Journal of American History 73.

Ссылки 

 Civil War Soldier

Государства в истории США
Гражданская война в США